Ричард Миллз (; род. , ) — генерал-лейтенант морской пехоты США.

Окончил колледж Франклина и Маршалла (бакалавр искусств по политологии и в меньшей части по истории).

С 1975 года — на военной службе.

C апреля 2010 года по конец апреля 2011 года командовал войсками коалиции (ИСАФ) на юго-западе Афганистана. В его подчинении находились, в частности, 20 тысяч морских пехотинцев США и около 9 тысяч британских солдат.

Примечания

Ссылки 
 , 

Генерал-лейтенанты (США)
Выпускники Колледжа Франклина и Маршалла